Municipio de Chest puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chest (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Chest (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.